Правобережный округ (Липецк) — один из территориальных округов города Липецка.
 Правобережный округ (Иркутск) — территориальная единица города Иркутска, образованная в 1996 году.
 Правобережный (округ) — муниципальный округ в составе Невского района Санкт-Петербурга.